Nachtstreife steht für:

 Nachtstreife (Hörspiel), Hörspiel von Heinz Oskar Wuttig (RIAS 1953)
 Nachtstreife (Fernsehserie), Kanada (1985–1991)
 Nachtstreife (SWR-Fernsehreihe), Dokumentationsserie des Südwestrundfunks (seit 2021)

Fernsehkrimis (Episoden):
 Blaulicht: Nachtstreife (1967) 
 Drei von der K: Nachtstreife (1969) 
 Tatort: Nachtstreife (1985) 
 Derrick: Nachtstreife (1987)